Girolamo Dandini (Cesena, 1509 – Roma, 1559) – cardinale, segretario di stato di papa Giulio III
 Girolamo Dandini (Cesena, 1551 – Forlì, 1634) – teologo, diplomatico, nipote del precedente